Naselje u BiH:
 Kijevci (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u Općini Bosanska Gradiška

Naselje u Srbiji:
 Kijevci (Sjenica, Srbija), naselje u Općini Sjenica